

Patronyme 
Le patronyme Catteau est fréquent dans le département français du Nord. C'est une variante de Catel forme picarde du mot château. Le nom désigne donc celui qui est originaire d'un lieu-dit, (le) Catel.

 Aloïs Catteau (1877-1939), cycliste belge ;
 Charles Catteau (1880-1966), céramiste franco-belge ;
 Louis Catteau (1852-1916), homme politique belge ;
 Madelon Catteau (2003-), nageuse française ;
 Raymond Catteau (1923-2019), pédagogue et théoricien français de l'activité physique.
 Robert Catteau (1880-1956), homme politique belge, échevin bruxellois.

École 
 Athénée Robert Catteau, école de la ville de Bruxelles.

Notes et références

Liens externes